Макга́йвер ():

 «Секретный агент Макгайвер» (1985—1992) — американский телесериал ABC с Ричардом Дином Андерсоном в главной роли.
 «Новый агент Макгайвер» (2016—2020) — американский телесериал CBS с Лукасом Тиллом в главной роли.
  — главный герой вышеупомянутых телесериалов.
  (род. 2012) — популярная в интернете ящерица, пойманная во Флориде. Названа в честь героя сериала «Секретный агент Макгайвер» за необыкновенную сообразительность.